Guayata puede hacer referencia a:
 Chloephaga melanoptera, un ave sudamericana y a
 Guayatá, municipio colombiano del departamento de Boyacá.